Harpetida — отряд трилобитов. Палеозойская группа: найдены в кембрийском, ордовикском, силурийском и девонском периодах. Название отряда происходит от слова «серп» (Harpe) благодаря серповидной форме щёчных рогов.

Описание 
Торакс (туловищный отдел) типично состоит из 12 и более сегментов (до 29). Щёки удлиняются назад в виде серповидно загнутых назад рогов (щёчные рога). Глаза не развиты или слабые. Выпуклая часть головного щита, или глабелла, суживается вперёд и несёт от 1 до 3 бороздок. Головной щит округлой формы.

Систематика 
Около 30 родов. Отряд был недавно (Ebach & McNamara, 2002) выделен из таксона , в котором он ранее состоял в статусе подотряда Harpina.

 
 Роды: Baikadamaspis, Entomaspis (=Hypothetica)
 
 Роды: Arraphus, Bohemoharpes (=Declivoharpes; =Unguloharpes), Bowmania, Brachyhipposiderus, Conococheaguea, Dolichoharpes, Dubhglasina (=Australoharpes; =Sinoharpes), Eoharpes (/Harpina), Eotrinucleus, Harpes (=Helioharpes; =Reticuloharpes), Heterocaryon, Hibbertia (/Platyharpes; =Harpesoides; =Metaharpes; =Paraharpes; =Thorslundops; =Wegelinia), Kathrynia, Kielania (=Lowtheria), Lioharpes (=Fritchaspis), Paleoharpes, Scotoharpes (=Aristoharpes; =Selenoharpes)
  (=Loganopeltidae)
 Роды: Chencunia, Dictyocephalites, Fissocephalus, Harpides, Harpidoides, Kitatella, Loganopeltis, Loganopeltoides, Metaharpides, Paraharpides, Pscemiaspis

Геохронология 
Группа появилась около 500 млн лет назад в середине кембрийского периода и полностью вымерла в конце девонского периода.

Примечания

Литература 
 Jell, P. A. & J. M. Adrain. (2003). Available generic names for trilobites. // Memoirs of the Queensland Museum 48(2):331—553.

Ссылки 
 

Трилобиты
Отряды трилобитов
Трилобиты кембрийского периода
Трилобиты ордовикского периода
Трилобиты силурийского периода
Трилобиты девонского периода